Maurizio Margaglio, né le  à Milan, est un patineur artistique italien. Avec Barbara Fusar Poli, il a remporté les titres européens et mondiaux. 

Le couple a été successivement entraîné par Roberto Pelizzola, P. Mezzadri et Tatiana Tarasova.

Avant Barbara, Maurizio patinait avec Claudia Frigoli

En 2001, Le couple Fusar Poli et Margaglio remporte tous les titres, champions du Monde, champions d'Europe, vainqueurs de la finale du grand prix et champions d'Italie.

Après avoir pris sa retraite après les Jeux olympiques d'hiver de 2002, le couple se reforme en 2005 pour participer aux Jeux olympiques d'hiver de 2006 qui se déroulent à Turin, le pays de Barbara et Maurizio. Ils prennent d'ailleurs la  de la danse imposée, mais chutent lors de la danse originale, ce qui les fait beaucoup régresser au classement.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 

Patineur artistique italien
Naissance à Milan
Naissance en novembre 1974
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Médaillé de bronze olympique italien
Champion du monde de patinage artistique